Yves Trottier, né en 1973 à Normandin, au Lac Saint-Jean, est un écrivain québécois, spécialisé dans la littérature d'enfance et de jeunesse.

Biographie 

Il obtient un baccalauréat en histoire et sciences politiques du Collège militaire royal du Canada de même qu’un brevet d’officier des Forces canadiennes.  Il a ensuite quitté les Forces canadiennes et complété une maîtrise en sciences politiques à l’Université Queen's de Kingston, en Ontario. Il a également complété une maîtrise en philosophie à l’Université de Montréal. 

Il se destine d'abord à l'enseignement. Professeur d'anglais en Corée du Sud, puis professeur d'histoire et de science politique au Centre de perfectionnement professionnel des militaires du rang de l'Académie canadienne de la défense, il décide, en 2007, de changer de carrière et de se vouer entièrement à l'écriture. Il s'inscrit au programme d'écriture humoristique de l'École nationale de l'humour, puis écrit entre autres pour la télévision, notamment des textes pour l'émission Et Dieu créa... Laflaque, ainsi que plusieurs projets en humour. 

Yves Trottier a aussi occupé un poste de superviseur au transport pour le Canadien National et un de chef d’opérations pour la Société de transport de Montréal. Il a aussi été directeur pédagogique de l’École nationale de l’humour de 2014 à 2021. Il est aujourd'hui Secrétaire général du Collège militaire royal de Saint-Jean.  

En littérature, il a publié plusieurs romans : L'Euthanasiste ambulant (2002), La Part du gros (2003), Nevada est mort (2010), Bouddha le chat (2014) et, à partir de 2017, aux éditions les Malins, la série pour la jeunesse Les Tigres bleus. Depuis 2020, il publie Kilan, une série d'aventure fantastique inspirée de la mythologie. Il a également publié deux essais philosophiques: Limites de la violence; lecture d'Albert Camus (2006), écrit en collaboration avec Marc Imbeault et Qu'en dis-tu Socrate ? écrit en collaboration avec Robert Aird. Il a aussi écrit deux pièces de théâtre: Asile Story et Samira. 

En 2018, il publie deux romans en gros caractères pour lecteurs débutants: Mystère et Bouboule de poils et Bébés lala!.

Yves Trottier a remporté le Prix littéraire jeunesse du Salon du livre du Saguenay en 2018 pour son roman Le Royaume de sable, tome 1 de la série 'Les Tigres bleus.

 Œuvres 
 L'Euthanasiste ambulant (2002)
 La Part du gros (2003)

 Limites de la violence (2006)
 Nevada est mort (2010)
 Qu'en dis-tu-Socrate (2014)
 Bouddha le chat (2014)
 Les Tigres bleus, tome 1 : Le Royaume de sable (2017)
 Les Tigres bleus, tome 2 : Les Mines de la Veuve (2017)
 Les Tigres bleus, tome 3 : La Voie du feu (2017)
 Les Tigres bleus, tome 4 : La Conquête du Nord (2018)
 Mystère et Bouboule de poils (2018)
 Bébés lala! (2018)
 Trou de mémoire,  (2020)
 Kilan, première aventure: Fils de l'Olympe (2020)
 Kilan, deuxième aventure: La révolte des muses (2020)Kilan'', troisième aventure: Le piège de l'oubli (2021)

Notes et références

Liens externes 

Écrivain québécois
Naissance en 1973
Naissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Romancier québécois
Essayiste québécois
Auteur québécois de littérature d'enfance et de jeunesse